Ryska superligan i ishockey 1998/1999 var den tredje säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 22 lag deltog i ligan och Metallurg Magnitogorsk vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades i 42 omgångar. Slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1998/1999
1998 i Ryssland
1999 i Ryssland

Säsonger av Ryska superligan i ishockey